Miejscowości w USA:
 Pontoosuc – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock
Gminy w USA:
 Pontoosuc (ang. Pontoosuc Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock